Kiseleff se poate referi la:
 generalul Pavel Kiseleff, conducător al Moldovei și Țării Românești în secolul al XIX-lea
 Șoseaua Kiseleff din București
 Parcul Kiseleff din București
 Palatul Kiseleff din București, în care a copilărit regele Mihai al României